Барщов — русская фамилия. Известные носители:

 Барщов, Борис Семёнович — Георгиевский кавалер, майор; № 1731 (717); 29 января 1807.
 Барщов, Иван Иванович — Георгиевский кавалер, подполковник; № 8696; 26 ноября 1851.

См. также 
 Барщ
 Борщов